Dawid Jarząbek (ur. 3 marca 1999 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski, a do 2014 roku również kombinator norweski. Reprezentant klubu TS Wisła Zakopane. Medalista drużynowych mistrzostw Polski w skokach narciarskich z 2014 i 2015 roku.

Dawid Jarząbek jest synem trenera skoków narciarskich w klubie TS Wisła Zakopane, Józefa Jarząbka. Do końca sezonu 2013/2014 uprawiał równolegle skoki narciarskie i kombinację norweską, oraz startował w zawodach obu dyscyplin. W sezonach 2009 - 2014 zajmował miejsca wśród trzech najlepszych zawodników klasyfikacji generalnych zawodów Lotos Cup w skokach oraz w kombinacji. W sezonie 2014/2015 po raz pierwszy został nominowany do kadry juniorów prowadzonej przez Roberta Mateję i wówczas zdecydował się uprawiać wyłącznie skoki.

W zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS zadebiutował w sezonie 2011/2012 w wieku niespełna 13 lat w Szczyrku, gdzie w konkursie z cyklu FIS Cup zajął 68. miejsce. Kolejne jego starty miały miejsce w sezonie 2013/2014, gdzie czterokrotnie wziął udział w konkursach FIS Cup (dwukrotnie w Zakopanem i dwukrotnie we Frenštácie), lecz ani raz nie zakwalifikował się do drugiej serii. Po raz pierwszy w finale zawodów tej rangi wystąpił na początku sezonu letniego 2014 w Villach, gdzie 12 lipca 2014 zajął 5. miejsce, a dzień później stanął na najniższym stopniu podium.

Po raz pierwszy w konkursie o mistrzostwo Polski wystąpił we wrześniu 2013 na normalnej skoczni w Szczyrku oraz na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, gdzie zajmował odpowiednio 44. i 42 miejsca. Rok później na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle w indywidualnym konkursie mistrzostw Polski zajął 13. miejsce, a drużynowo wraz z Klemensem Murańką, Dawidem Kubackim i Andrzejem Gąsienicą zdobył srebrny medal.

W sierpniu 2014 debiutował w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Wiśle, lecz zajmował miejsca poza pierwszą trzydziestką.

Osiągnięcia (skoki narciarskie)

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich

Zimowe mistrzostwa Polski seniorów w skokach narciarskich 
Stan w trakcie sezonu 2019/2020. Opracowano na podstawie.

Letnie mistrzostwa Polski seniorów w skokach narciarskich 
Stan po zakończeniu sezonu letniego 2019. Opracowano na podstawie.

Osiągnięcia (kombinacja norweska)

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2018/2019: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Mistrzostwa Polski

Miejsca w poszczególnych konkursach zimowych mistrzostw Polski

Miejsca w poszczególnych konkursach letnich mistrzostw Polski

Rekordy skoczni

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy kombinatorzy norwescy
Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy Wisły Zakopane
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Urodzeni w 1999